Серге́й Петро́вич Капи́ца  (14 февраля 1928, Кембридж (Великобритания) — 14 августа 2012, Москва) — советский и российский учёный-, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», вице-президент РАЕН. С 1973 года бессменно вёл научно-популярную телепрограмму «Очевидное — невероятное». Сын лауреата Нобелевской премии, дважды Героя Социалистического Труда академика Петра Леонидовича Капицы.

Биография 
Сергей Петрович Капица родился 14 февраля 1928 года в Кембридже (Великобритания). Начиная с 1936 года, после того, как в 1934 году власти СССР насильственно удержали его отца, он вместе с матерью и братом переехал в Москву, и с этого времени Капица жил в Москве. Во время Великой Отечественной войны — в эвакуации в Казани; там в 1943 окончил школу экстерном. Вернувшись в Москву, поступил на самолётостроительный факультет МАИ, 

В 1949 году окончил Московский авиационный институт.

Свою научную деятельность начал в 1949 году. В течение двух лет работал в ЦАГИ. Занимался такими областями физики, как земной магнетизм, прикладная электродинамика, физика элементарных частиц. В 1953 году защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук по теме «Исследование магнитных свойств горных пород при механических напряжениях». С 1956 года Сергей Капица преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ). В 1962 году (по другому источнику — в 1961 году) стал доктором физико-математических наук, защитив в ОИЯИ диссертацию по теме «Микротрон» (конструкторскую часть работы выполнил советский инженер-конструктор, главный конструктор ФГУП «НПО Агат», — А. Э. Атовмьян).

В 1965 году получил звание профессора в МФТИ.

С 1965 по 1998 год на кафедре общей физики преподавал общую физику студентам первых трёх курсов. В течение многих лет был заведующим этой кафедрой.

В 1973 году Капица опубликовал книгу «Жизнь науки». Книга послужила предпосылкой к появлению телепередачи «Очевидное — невероятное». В том же году начал вести эту телепередачу.

Вспоминал: «Когда я начинал свою работу на телевидении, тогда всякая публикация в области науки сопровождалась подробными актами экспертизы — что, мол, мы не выдаём секретных сведений. Меня вызвал Сергей Лапин, тогда председатель Гостелерадио, и объяснил: „Сергей Петрович, мы с вас этих экспертиз требовать не будем. Вы должны сами отвечать за то, что говорите. А мы будем смотреть“. Этим я и руководствовался».

В декабре 1986 года перенёс неудавшееся покушение «сумасшедшего из Ленинграда» (реставратора, члена общества «Память»), в результате которого получил травмы. Злоумышленник, приехавший в Долгопрудный, проник в учебный корпус МФТИ, где С. П. Капица читал лекции по общей физике, и во время перерыва в лекции, когда С. П. Капица выходил из аудитории, дважды сзади ударил его туристическим топориком по голове. Капица сумел вырвать топор из рук нападавшего и ударил того обухом топора в лоб. Затем окровавленный Капица с топором дошёл до кафедры, попросил вызвать скорую и милицию, после чего потерял сознание. Злоумышленника задержали, а С. П. Капица госпитализирован в нейрохирургическое отделение ГКБ имени С. П. Боткина с субдуральным кровоизлиянием. Ему наложили 17 швов. Впоследствии он смог вернуться к работе. В МФТИ после этого покушения ввели экстренные меры безопасности, частично отменённые через полгода.

В художественных фильмах «Узнай меня» (1979) и «Ёлки-палки!» (1988) сыграл самого себя — ведущего программы «Очевидное — невероятное».

С марта 2000 года являлся президентом Никитского клуба.

С 2006 года являлся президентом кинофестиваля «Мир знаний».

Скончался на 85-м году жизни в Москве 14 августа 2012 года от рака печени. Прощание прошло 17 августа в ДК МГУ, в тот же день похоронен на , рядом с могилой отца (участок 10, ряд 2).

14 февраля 2013, в день 85-летия Сергея Капицы, состоялось открытие мемориальной доски на здании Российского нового университета.

Звания 

Доктор физико-математических наук, профессор, являлся главным научным сотрудником Института физических проблем .

Президент Евразийского физического общества, член Европейской академии наук, действительный член Российской академии естественных наук, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Член Римского клуба, президент междисциплинарного дискуссионного клуба «Никитский клуб учёных и предпринимателей России», член . Почётный первый вице-президент общественной организации Евразийская академия телевидения и радио. Награждён орденом Почёта (2006). Лауреат премии Калинги (ЮНЕСКО), Государственной премии СССР (за организацию телепередачи «Очевидное — невероятное»; 1980), премии РАН за популяризацию науки, премии Правительства Российской Федерации в области образования (2002). Многолетний ведущий телевизионной передачи «Очевидное — невероятное». Заместитель председателя Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН с 1987 года, участник Пагуошского движения учёных с 1977 года, член Пагуошского совета в 1987—1997 годах.

Был членом Общественного совета при Минобрнауки России.

Научная деятельность 

В качестве заведующего кафедрой МФТИ активно внедрял самостоятельность студентов ещё с советских времён.

С 15 марта 2001 года являлся научным руководителем Российского нового университета (РосНОУ). Активно участвовал в преподавательской и научной деятельности университета.

Автор 4 монографий, десятков статей, 14 изобретений и 1 открытия.

Соавтор открытия квадрупольного фотоделения чётно-чётных тяжёлых ядер (N 269 с приоритетом от 22 марта 1965 г., С. П. Капица, Ю. М. Ципенюк, Н. С. Работнов, Г. Н. Смиренкин, А. С. Солдатов, Л. Н. Усачёв). Экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность подбарьерного фотоделения чётно-чётных ядер, заключающаяся в возрастании доли квадрупольной компоненты в области подбарьерных энергий и обусловленная зависимостью энергетических барьеров от квантовых характеристик делящихся ядер.

Создатель феноменологической математической модели гиперболического роста численности населения Земли. Впервые доказал факт гиперболического роста населения Земли  В последние месяцы своей жизни писал работу по демографии.

Считается одним из основоположников клиодинамики.

Популяризаторская деятельность

Телевидение 
 В начале 1970-х годов впервые попал на телевидение по приглашению стать автором и ведущим телепередач для школьников о законе сохранения энергии и законе сохранения импульса. После этого получил предложение комментировать на телевидении научно-популярные фильмы.
 В 1973 - 2012 гг. являлся бессменным ведущим научно-популярной телепрограммы «Очевидное — невероятное». Прекратил работу на «Первом канале» после требований руководства поощрять лженауки и резко критиковать советскую науку.
 Автор и идейный вдохновитель научно-популярной передачи «Идеи, меняющие мир», вышедшей уже после его смерти. Герои передачи — люди, оказавшие значительное влияние на современное человечество в научной, гуманитарной и общественной сферах деятельности.

Печатные издания 
 Являлся главным редактором научно-популярного журнала «В мире науки» с 1983 по 1993 год и с 2002 года вплоть до своей смерти.

Другая общественная деятельность 
 С 2001 года — председатель правления Некоммерческого партнёрства «Мир науки».
 В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.

Спортивная деятельность 

В 1956 году Капица начал заниматься подводным плаванием. Вместе с Аркадием Мигдалом был в числе первых аквалангистов СССР. В 1958 и 1960 году Капица и Мигдал снимали под водой кадры для документальных фильмов «Над нами Японское море» и «У скал Монерона». Консультации по технике съёмки учёные брали у режиссёра Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского. С фильмом «У скал Монерона» Капица участвовал в международном фестивале спортивных фильмов в Каннах, где познакомился с Жаком-Ивом Кусто.

Награды и премии 
 Премия Калинги (ЮНЕСКО) (1979)
 Государственная премия СССР (1980) за организацию телепередачи «Очевидное — невероятное»
 Премия РАН за популяризацию науки
 2002 — Премия правительства РФ в области образования (совм. с проф. РТХУ Кольцовой Э. М., Гордеевым Л. С., Третьяковым Ю. Д., Курдюмовым С. П., Малинецким Г. Г.) — за работу «Научно-практические разработки в области образования по синергетике, нелинейной динамике и термодинамике необратимых процессов, динамическому хаосу в химической технологии, химии и физике»
 Орден Почёта (2006)
 Почётная грамота Московской городской думы (2008)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011)
 Золотая медаль Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний (2012)

В 2008 году получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения как бессменный ведущий программы «Очевидное — невероятное». 24 февраля 2008 года самой программе исполнилось 35 лет. И хотя С. П. Капица был включён в книгу рекордов Гиннесса как телеведущий с самым долгим стажем ведения программы, свою первую «ТЭФИ» он получил только в 2008 году.

Цитаты 
«А я — русский православный атеист. Это, кстати, весьма распространённая формула отношения к вере, к духовной культуре. По существу ведь и наука выросла из религии».

«Я не исключаю, что настанет время, когда рядом будут стоять десять томов теоретической физики Ландау и шесть классических томов каббалы».

Считал, что телевидение не должно работать на коммерческой основе: «Телевидение должно быть прислужницей власти, а не самостоятельной силой. А сейчас телевидение держит любого политика на коротком поводке, понимаете? Это абсолютно ненормальная ситуация».

«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, — воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет!»

Оценки 
П. С. Гуревич считает, что: Капица создал на телевидении определённый имидж. Он выглядит не просто исследователем, мыслителем. Образ Капицы неотторжим от страстной увлечённости тайнами природы. Сам он считает, что если бы сегодня были живы Коперник, Кеплер, Декарт, Ньютон, Дарвин, Менделеев, Эйнштейн, он непременно пригласил бы их к экрану, чтобы побеседовать о судьбах науки. Ведь сегодня популяризация науки становится активным фактором политического и социального развития.

Память 

 Дмитрий Ильич Гордон в 2009 году записал интервью.
 5 марта 2014 года президент Российской Федерации подписал указ № 113 «Об увековечении памяти С. П. Капицы».
 В честь С. П. Капицы назван астероид (5094) Серёжа, открытый 20 октября 1982 года сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Карачкиной, название присвоено 1 сентября 1993 года.
 12 февраля 2015 года издательско-торговый центр «Марка» выпустил памятную марку и памятный почтовый штемпель с изображением С. П. Капицы.
 Остров Капицы в составе Малой Курильской гряды.
 Улица Сергея Капицы в г. Москве названа в 2014 году.
 В 2018 году мемориальная доска Капице (автор — скульптор Г. В. Франгулян) установлена на углу дома 13 на Ленинском проспекте, где он жил с 1949 по 2012 год.

Семья 
С. П. Капица принадлежит к династии русских учёных. Сын лауреата Нобелевской премии физика , внук русского математика и кораблестроителя  и внучатый племянник известного французского биохимика Виктора Анри (Крылова) (, 1872—1940; по линии матери, Анны Алексеевны), правнук известного географа , старший брат А. П. Капицы.
 Отец — Пётр Леонидович Капица (1894—1984) — известный физик, лауреат Нобелевской премии, академик АН СССР.
 Мать — Анна Алексеевна Крылова (1903—1996) — домохозяйка, дочь Алексея Николаевича Крылова, русского и советского кораблестроителя, специалиста в области механики, математика, академика Петербургской АН / РАН / АН СССР.
 Жена — Татьяна Алимовна Дамир (13.06.1923 — 28.08.2013), дочь профессора Алима Матвеевича Дамира, в 1953—1971 годах заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета Второго Московского медицинского института.
 Брат — Андрей Петрович Капица (1931—2011) — советский географ и геоморфолог, член-корреспондент АН СССР с 1970 года.
 Сын — Фёдор Сергеевич Капица (1950—2017) — филолог и писатель, работал в Институте мировой литературы имени А. М. Горького РАН, и с женой — д.ф.н., профессором, — в журнале «В мире науки».
 Внучка — Вера, научный сотрудник отдела рукописей ИМЛИ РАН (с 2002) и заведующая читальным залом (с 2007 года).
 Дочь — Мария (1954) — психолог, работает в МГУ.
 Дочь — Варвара (1960) — врач.
Крёстный отец Сергея Капицы — русский физиолог Иван Петрович Павлов.
Капица называл Жореса Алферова своим другом.

Галерея

Примечания

Библиография 
Основные публикации С. П. Капицы
 Микротрон / С. П. Капица, В. Н. Мелехин, предисловие П. Л. Капицы. : Наука, 1969. Тираж 2700 экз., 211 с., УДК 621.384.611.3.
 Капица С. П. «Жизнь науки». Антология вступлений к классике естествознания. Составитель и автор биографических очерков профессор С. П. Капица. Серия «Классики науки». : Наука, 1973, 600 стр. Тираж 16000 экз.
 Оптимальные размеры проб при гамма-активационном анализе / С. П. Капица, Ю. Т. Мартынов, В. Н. Самосюк и др., Атомная энергия, 1974, т. 37, вып. 4, с. 356—357.
 
 Наука и средства массовой информации. М., 1981.
 
 Взгляд в прошлое и будущее // Дельфис. 1999. № 20 (4). Стр. 2—6.
 Общая теория роста человечества: Сколько людей жило, живёт и будет жить на Земле. : Наука, 1999. ISBN 5-02-008299-6
 Модель роста населения Земли и экономического развития человечества // Вопросы экономики. 2000. № 12.
 Предисловие к переводу книги «Интеллектуальные уловки» Алана Сокала и Жана Брикмона, 2000
 
 Глобальная демографическая революция и будущее человечества // Новая и новейшая история. 2004. № 4.
 Об ускорении исторического времени // Новая и новейшая история. 2004. № 6.
 Асимптотические методы и их странная интерпретация // Общественные науки и современность. 2005. № 2. С. 162—165.
 Глобальная демографическая революция // Международная жизнь. 2005. № 11. С. 91—105
 Об ускорении исторического времени // История и математика.  2006. С. 12—30.
 Global population blow-up and after. The demographic revolution and information society. Moscow, 2006.
 Демографическая революция и Россия.  2007.
 Демографическая революция и Россия. Век глобализации. Выпуск № 1. 2008, С. 128—143.
 Жизнь науки. : Тончу, — 2008 г. — 592 с. — ISBN 978-5-91215-035-7.
 
 

Литература о С. П. Капице

Ссылки 

 Интервью Капица Сергей: «Прежде чем действовать, надо понять». tvkultura.ru (14.02.08)
 Добрый день Сергея Капицы (документальный фильм, снятый друзьями и коллегами к 80-летию).
 Интервью: Сергей Капица: «Я не сторонник катастрофического взгляда на жизнь» // Частный корреспондент
 Последнее интервью Сергея Капицы
 Краткая справка о научной, образовательной и общественной деятельности профессора Сергея Петровича Капицы 
 Капица Сергей Петрович на сайте РАН — историческая справка, направления деятельности, публикации
  (14 февраля 2013)

Сергей Петрович
Телеведущие XXI века
Клиометристы
Футурологи
Лауреаты премии Правительства РФ в области образования
Преподаватели кафедры общей физики Московского физико-технического института
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Популяризаторы науки
Лауреаты премии Калинги
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены РАЕН
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Сотрудники ИФП РАН
Награждённые Золотой медалью РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний
Члены Римского клуба
Члены Европейской академии
Члены Российского Пагуошского комитета
Умершие от рака печени
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Главные редакторы журнала «В мире науки»